Il pirata (The Pirate) – film del 1948 diretto da Vincente Minnelli
 The Pirate – film per la televisione del 1978 diretto da Ken Annakin